Het BDO Lakeside World Darts Championship 2016 was de 39ste editie van het World Darts Championship dat georganiseerd werd door de British Darts Organisation. Het toernooi begon op 2 januari 2016 en eindigde op 10 januari 2016. Het toernooi werd voor de 31ste keer gehouden in Lakeside Country Club, Surrey. 
Bij de mannen wist de Engelsman Scott Waites zijn tweede wereldtitel te veroveren door in de finale de Canadees Jeff Smith te verslaan met 7-1. Bij de vrouwen zegevierde de Engelse Trina Gulliver voor de 10e keer, in haar finale was ze met 3-2 te sterk voor haar landgenote Deta Hedman.

Mannen

Gekwalificeerde spelers 

 1 Vladimir Andersen was door een schorsing, die hij kreeg van de Deense Darts Bond, uitgesloten van deelname aan de BDO World Darts Championship 2016. Zijn plaats werd ingenomen door Sam Hewson.

Schema 
De loting vond plaats op 11 oktober tijdens de Winmau World Masters.

Voorronde 
De voorrondes werden gespeeld in een best of 5 sets formaat. De winnaar plaatsten zich voor het hoofdtoernooi.

Hoofdtoernooi

Vrouwen

Gekwalificeerde speelsters 
Het deelnemersveld bij de dames bestond uit 16 speelsters. De top 8 van de BDO ranking had een geplaatste status bij de loting.

Schema 

World Professional Darts Championship
Darts in 2016